

Aktuelle Liste 
Produktionsangaben in Mio. Tonnen.

Zusammenschlüsse / Auftrennungen 
 2016: Fusion Baosteel Group und Wuhan Iron and Steel
 2014: Fusion Nippon Steel und Sumitomo Metals zu NSSMC
 2013: Auftrennung von RIVA Fire in ILVA und Riva Forni Elettrici
 2010–2013: Tianjin Pipe, Tianjin Iron & Steel, Tianjin Tiantie Metallurgical und Tianjin Metallurgical zu Tianjin Bohai Steel
 2008: Tangsteel und Handan Iron and Steel zu Hebei Iron and Steel
 2008: Jinan Iron and Steel und Laiwu Steel zu Shandong Steel
 2002: Abtrennung BlueScope Steels aus BHP Billiton

Liste der größten Stahlhersteller 1992

Liste der größten westlichen Stahlproduzenten 1972

Liste der größten Stahlproduzenten in Deutschland

Quelle 
 worldsteel: Statistics/Top steel-producing companies 2015

Einzelnachweise 

Stahlhersteller
Stahlhersteller
Stahlhersteller, grosste